Hebre kan avse:

 Hebre  –  tidiga israeliter i Gamla Testamentet, se Hebréer

Se även
 Härbre – ett fristående mindre förrådshus eller visthus